Giovanni Battaglin (n. 1951) – ex ciclista italiano
 Enrico Battaglin (n. 1989) – ciclista italiano